Закон України «Про державну службу»:
 Закон України «Про державну службу», ухвалений 16 грудня 1993 року;
 Закон України «Про державну службу», ухвалений 17 листопада 2011 року;
 Закон України «Про державну службу», ухвалений 10 грудня 2015 року.

Закони України
Державна служба в Україні